Мисими́ния — позднеантичное и раннесредневековое государственное образование мисимиян. Известно с I века н. э. В VII—VIII вв. находилось в вассальной зависимости от Лазского царства. В 730-х-х было поглощено соседним, более сильным княжеством Абазгией, на основе которой и Апсилии сложилось позже Абхазское царство. В границах примерно совпадало с исторической областью Дал-Цабал.

Располагалось на территории современной Абхазии в среднем течении реки Кодор. Мисимияне владели крупными крепостями Бухлоон и Собгиси.

Столица — Цахар. Правящая династия — ?.

Источники 
 Анчабадзе З. В. Из истории средневековой Абхазии (VI—XVII вв).- Сухуми,1959

История Абхазии
Исторические государства Кавказа